Ніколаєв Володимир Костянтинович (1945) — Герой України.
 Ніколаєв Володимир Миколайович (1847-1911) — український архітектор.